De Finse voetbalclub KuPS Kuopio speelt sinds 1967 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt KuPS Kuopio

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Finland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

KuPS Kuopio
KuPS Kuopio